|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2015 vond plaats van zaterdag 3 tot en met zondag 11 oktober 2015 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de 19e editie van het vrou­wentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Peking 2015. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen twintig speelsters uit de top-25 deel.

Titelhoudster Maria Sjarapova was haar titel niet komen verdedigen, wegens een blessure aan de linker onderarm.

De als eerste geplaatste Simona Halep moest al in haar openingspartij de strijd staken, wegens een enkelblessure.

Het vijfde reekshoofd, Garbiñe Muguruza uit Spanje, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als twaalfde geplaatste Zwitserse Timea Bacsinszky in twee sets. Muguruza werd de eerste Spaanse speelster die een Premier Mandatorytoernooi op haar naam wist te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2015.

De Belgische Alison Van Uytvanck kwam niet voorbij de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top-25 
 17.  Samantha Stosur (WTA-21)
 18.  Sara Errani (WTA-22)
 19.  Venus Williams (WTA-24)
 20.  Jelena Janković (WTA-25)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Andrea Hlaváčková en Peng Shuai had de laatste zich, wegens een blessure, niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hlaváčková speelde samen met haar vroegere vaste dubbelspelpartner Lucie Hradecká – dit team was als achtste geplaatst en bereikte de kwart­finale; daarin verloren zij van het derde reekshoofd, Dellacqua/Sjvedova.

Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis / Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als zesde geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan in de match-tiebreak, nadat de eerste set al in een tiebreak was geëindigd. Het was hun achtste geza­menlijke titel. Hingis had daarnaast 41 eerdere dubbel­speltitels met andere partners; Mirza 23.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Peking 2015
Peking